Velika nagrada Mehike 1969 je bila enajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 19. oktobra 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 65
| 1:54:08,80
| 4
| 9
|-
! 2
| 7
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 65
| + 2,56 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 65
| + 38,48 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 3
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 65
| + 47,04 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 4
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 65
| + 1:38,52
| 8
| 2
|-
! 6
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 63
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 12
|  Pedro Rodriguez
| Ferrari
| 63
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 8
| 16
|  Johnny Servoz-Gavin
| Matra-Ford
| 63
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 9
| 21
|  Pete Lovely
| Lotus-Ford
| 62
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 10
| 18
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 61
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! 11
| 19
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 60
| Puščanje goriva
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 53
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 21
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 22
|  George Eaton
| BRM
| 6
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 4
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 9
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 3
| Črpalka za gorivo
| 11
|  
|-
! DNS
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 0
| 
| 7
|  
|}

Formula 1 sezona 1969
1969